Cissa ist:

Als Personenname:
 Cissa von Sussex, ein (möglicherweise sagenhafter) früher König von Sussex, frühes 6. Jahrhundert
 Cissa, Vizekönig von König Centwine von Wessex, spätes 7. Jahrhundert
 Cissa von Crowland, Heiliger und Abt von Crowland in den englischen Fens, frühes 8. Jahrhundert

In der Geographie:
 der antike Name der kroatischen Insel Pag
 eine Stadt auf der Insel Cissa, das heutige Caska auf Pag
 Vorläufersiedlung des römischen Tarraco in Hispanien, Schauplatz der Schlacht von Cissa
 Cissa (Thrakien), eine kleine Stadt auf dem thrakischen Chersonesos, der heutigen Halbinsel Gallipoli
 Titularbistum Cissa, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Cissa (Burkina Faso), ein Dorf in der Provinz Gnagna in Burkina Faso

In der Biologie:
 die Grünelstern (Cissa), eine Gattung der Rabenvögel